Stuttgart désigne :

Stuttgart, capitale du Bade-Wurtemberg.

Stuttgart (Arkansas) ;
Stuttgart (Kansas).